Desa Losari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Losari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,36, long 110,11), 
 Desa Losari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 110,32), 
 Desa Losari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,56, long 109,16), 
 Desa Losari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,31, long 109,54), 
 Desa Losari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,15, long 111,29), 
 Desa Losari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 110,31), 
 Desa Losari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,52), 
 Desa Losari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,45, long 112,23), 
 Desa Losari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,48, long 112,00), 

Robotskapade Indonesienförgreningar